Crotogino ist der Familienname von

 Giuseppe Crotogino (1716), auch: Josef Crotogino und Cortogino, Cortochino oder Crottogino, kurfürstlich hannoverscher Baumeister italienischer Herkunft
 Sebastiano Crotogino, aus Italien stammender Hofmaurermeister, Sohn von Josefo Crotogino und Vetter von Giuseppe Crotogino

Crotogino steht für
 Crotogino-Rohr, um 1900 nach ihrem Erfinder benannte holzgefütterte Metallrohre